Букино — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Букино — деревня в Кировском районе Могилёвской области.

Россия 
 Букино — деревня в Междуреченском районе Вологодской области.
 Букино — деревня в Пучежском районе Ивановской области.
 Букино — село в Новокузнецком районе Кемеровской области.
 Букино — деревня в Санчурском районе Кировской области.
 Букино — деревня в Красносельском районе Костромской области.
 Букино — бывшая деревня в Краснополянском районе Московской области. Сейчас микрорайон города Лобня.
 Букино — деревня в Солигаличском районе Костромской области.
 Букино — деревня в Богородском районе Нижегородской области.
 Букино — деревня в Черлакском районе Омской области.
 Букино — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Букино — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Букино — деревня в Палкинском районе Псковской области.
 Букино — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.
 Букино — деревня в Зубцовском районе Тверской области.
 Букино — деревня в Фировском районе Тверской области.

Украина 
 Букино — село в Изюмском районе Харьковской области.